Pedro Guerrero puede referirse a:

 Pedro Guerrero (1501-1576), octavo arzobispo de Granada.
 Pedro Guerrero (1956),  beisbolista dominicano.